För filmen, se Skomakare, bliv vid din läst (film).

Skomakare bliv vid din läst är ett talesätt som går ut på att man bör hålla sig till att bedöma det man känner till. Det kommer från latinets Sutor, ne ultra crepidam  vilket egentligen betyder "skomakaren må icke bedöma något utöver skon".

Enligt Plinius den äldre skall den grekiske målaren Apelles, gömd bakom en av sina på gatan för de förbigåendes bedömning utställda tavlor, ha vredgat utropat detta till en skomakare, som efter att först ha riktigt anmärkt på en av figurernas skodon därpå även börjat öva konstkritik.

Källor 
 

Ordspråk och talesätt